Grenelle (gemeente), voormalige gemeente bij Parijs
 Grenelle (quartier), wijk in Parijs

Zie ook 
 Quartier de Beaugrenelle, wijk in Parijs